Namibe (province)
 Namibe (ville)